В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Малеєва і Барбара Ріттнер 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Ніколь Брандтке (півфінал)
 Дженніфер Капріаті /  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
 Лейла Месхі /  Мерседес Пас (2-ге коло)

 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Бренда Шульц (чвертьфінал)
 Марі П'єрс /  Радка Зрубакова (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва /  Барбара Ріттнер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)